Gentet est un patronyme porté par :

 Élisabeth Gentet-Ravasco, (1958- ), auteur dramatique française ;
 Maroussia Gentet (1992- ), pianiste française ;
 Yves Gentet (1965- ), ingénieur français